FOST steht für:
 Flag Officer Sea Training
 Bahnhof Frankfurt (Main) Ostendstraße

Abkürzung